wojna polsko-niemiecka (1002–1005)
 wojna polsko-niemiecka (1007–1013)
 wojna polsko-niemiecka (1015–1018)
 wojna polsko-niemiecka (1028–1031)
 wojna polsko-niemiecka (1109)
 wojna polsko-niemiecka (1146)
 wojna polsko-niemiecka (1157)
 powstanie wielkopolskie (1918–1919)
 powstania śląskie (1919–1921)
 wojna polsko-niemiecka (1939)
 powstanie warszawskie (1944)